Сезон 2020/2021 годов стал для ФК «Милан» 87-м в Чемпионате Италии. Сезон стал знаковым, так как команда впервые с сезона 2012/13 закончила первенство в тройке лидеров, а значит, клуб впервые за 7 лет сыграет в Лиге чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 № 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини (номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

 № 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

13.690.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

23.950.000

Зима 

0

Общие убытки:13.690.000

Общая прибыль:23.950.000

Разница:10.260.000

Соревнования

Предсезонные матчи

Товарищеские матчи

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

Квалификация

2-й квалификационный раунд

3-й квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 2020/2021